BNP Paribas Open 2009 (kobiety)
 BNP Paribas Open 2009 (mężczyźni)